Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Shaun Stafford e Andrea Temesvári che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Louise Allen /  Florencia Labat (primo turno)

 Rachel McQuillan /  Kristine Kunce (quarti di finale)
 Ann Grossman /  Patricia Hy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1993